Expreso puede referirse:
 al café expreso, un tipo de café;
 al Diario Expreso (Ecuador), periódico de Ecuador;
 al Diario Expreso (Perú), periódico de Perú; o
 al tren expreso, tren que no para en todas las estaciones.